Sort (fortuna), encadenament de successos considerat com a fortuït que decideix la condició bona o dolenta escaiguda a cada persona
 Sort (objecte), objecte usat amb fins endevinatoris o oraculars 

Geografia:
 Sort, municipi del Pallars Sobirà
 Sort (antic municipi) del Pallars Sobirà
 Sòrt, municipi francès (Sort-en-Chalosse) de l'Aquitània

Economia
 Sort (economia), conjunt de diners que forma la mota d'un préstec, d'una aportació comercial, etc

Agricultura
 Sort (mesura), mesura agrària
 Sort (terreny), peça de terra més o menys petita que no forma masia